Арганово — название населённых пунктов в России:

 Арганово — деревня в Сокольском районе Вологодской области.
 Арганово — деревня в Сямженском районе Вологодской области.